Свято-Преображенский кафедральный собор:

 Свято-Преображенский кафедральный собор (Донецк)
 Свято-Преображенский кафедральный собор (Винница)